Сокращение от «Государственный архив Краснодарского края»
 Сокращение от «Государственный архив Красноярского края»